Erpis är ett släkte av fjärilar. Erpis ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Erpis